FAUT steht für:
 Mthatha Airport (ICAO-Code), Flughafen von Mthatha in der südafrikanischen Provinz Ostkap

Faut ist der Familienname folgender Personen:
 Volly De Faut (1904–1973), US-amerikanischer Jazz-Klarinettist und Saxophonist

Abkürzung